Михаи́л Гаври́лов:
 Гаврилов, Михаил Александрович (1903—1979) — учёный-информатик, член-корреспондент АН СССР.
 Гаврилов, Михаил Алексеевич (1879—?) — владелец табачной фабрики, депутат Государственной думы II созыва от Семиреченской области.
 Гаврилов, Михаил Борисович (1926—2014) — советский писатель и поэт.
 Гаврилов, Михаил Иванович (1924—2009) — Герой Советского Союза.
 
 Гаврилов, Михаил Николаевич (1893—1954) — церковный публицист, историк и педагог, деятель русского католического апостолата в эмиграции.
 Гаврилов, Михаил Сергеевич (род. 1985) — российский актёр.
 Гаврилов, Михаил Филиппович (1898—1963) — советский военный деятель, генерал-майор.